Movimiento Electoral di Pueblo ('electorale volksbeweging'), een politieke partij op Aruba
 Europees Parlement; Member of the European Parliament, een Europarlementariër
 Mixed Hockeyclub MEP (Mea est pila), een hockeyclub uit Boxtel
 Ministeriële regeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie, een subsidieregeling (2003-2006)
 Multi Engine Piston, vliegtuig-term
 Model European Parliament, groot simulatieparlement waarin het Europees Parlement door middelbare scholieren wordt nagespeeld
 Message Exchange Pattern, wijze waarop berichtuitwisseling tussen services plaatsvindt
 Société des Missions Étrangères de Paris, een rooms-katholieke gemeenschap van apostolisch leven, gericht op buitenlands zendingswerk
 Mise-en-place, een term die in de horecasector gebruikt wordt om voorbereidende werkzaamheden aan te duiden
 MEP-identificatiecode, gids van alle leden van het Europees Parlement